Горщик — низька керамічна посудина із широким горлом, призначений головним чином для варіння їжі
 Горщик — село в Коростенському районі Житомирської області

Див. також 
 «Золотий горщик» («Золотий горнець») — повість німецького письменника-романтика Ернста Теодора Амадея Гофмана.
 Кашпо